Блочное устройство (block device) — вид файла устройств в UNIX/Linux-системах, обеспечивающий интерфейс к устройству, реальному или виртуальному, в виде файла в файловой системе.

С блочным устройством обеспечивается обмен данными блоками данных. Как правило, это устройства произвольного доступа, то есть можно указать, из какого именно места должен быть прочитан или записан блок данных. Данные при чтении или записи на блочное устройство буферизуются.

Типичные примеры блочных устройств: жёсткий диск, CD-ROM, НГМД.

Файл устройства /dev/fd0 флоппи-дисковода:
$ ls -l /dev/fd0
brw-rw---- 1 root floppy 2, 0 Jan  1 11:17 /dev/fd0

Первый символ в расширенном выводе ls (ls -l) для блочных устройств — буква b (block). Вместо размера файла в пятом поле таблицы показывается два числа — мажорный и минорный номер устройства (major and minor numbers). Первый номер отражает тип устройства, а второй — номер устройства в системе или режим его работы.

Дополнительная информация 
 Блочное устройство (xgu)

См. также 
 Символьное устройство

Unix-подобные операционные системы